Spojení písmen B a E může mít různé významy:

 bývalá SPZ okresu Beroun
 SPZ Bratislavy
 BE – kód ISO 3166-2 pro Belgii
 BN-BE – kód ISO 3166-2 pro Belait
 CH-BE – kód ISO 3166-2 pro kanton Bern

 anglická zkratka z British Empire – Britská říše
 německá zkratka Berliner Ensemble – berlínský divadelní soubor
 zkratka pro Basic English
BE (album, Beady Eye) – album Beady Eye z roku 2011

Be 
 beryllium – chemický prvek
 zkratka strojů Berkjev
 Carlos Be (1974) – španělský dramatik a režisér

be 
 běloruština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.be 
 .be – internetová doména nejvyššího řádu pro Belgii

B/E 
 anglická zkratka – bill of entry – celní prohlášení
 anglická zkratka – biil of exchange – směnka

Související články 
 Bé – Bauméův stupeň – jednotka hustoty kapalin

Externí odkazy